Stümpfig ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Stümpfig (1890–1966), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Martin Stümpfig (* 1970), deutscher Umweltingenieur